

Austria 
 Schneeberg – masyw i szczyt w austriackich Północnych Alpach Wapiennych

Niemcy 
 Schneeberg – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis
 Schneeberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miltenberg
 Schneeberg – szczyt w Smreczanach

Zobacz też 

 Glatzer Schneeberg (niem.) – Śnieżnik (góra)
 Hoher Schneeberg (niem.) – Děčínský Sněžník – góra w Czechach